Andrea Hlaváčková e Lucie Hradecká erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Il doppio del torneo di tennis Dow Corning Tennis Classic 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Melinda Czink e Mirjana Lučić-Baroni che hanno battuto in finale Maria Fernanda Alves e Samantha Murray 5–7, 6–4, [10–7].

Teste di serie 

  Līga Dekmeijere /  Stéphanie Foretz Gacon (primo turno)
  Irina Falconi /  Maria Sanchez (primo turno)

  Julia Cohen /  Alla Kudrjavceva (semifinali) 
  Jacqueline Cako /  Natalie Pluskota (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Dow Corning Tennis Classic 2013